Dode ou Dodé peut désigner :

Patronyme 

 Antoine Dodé (né en 1978), dessinateur et scénariste de bande dessinée ;
 Emmanuel Dodé (né en 1979), navigateur et skipper français ;

 Guillaume Dode de La Brunerie (1775-1851), maréchal de France;
 Harmonie Dodé Byll Catarya (1991-), slameuse béninoise ;

 Jacques-Antoine Dode (1716-1802), homme politique français ;
 Louis-Albert Dode (1875-1945), avocat, botaniste et dendrologue français.

Toponymes 

 Dode, village et paroisse civile d'Angleterre situé dans le comté du Kent ;
 Sainte-Dode, commune française située dans le département du Gers en région Occitanie ;
 Vallée de Dodé, région située au nord de Lhassa, au Tibet ;
 Centrale hydroélectrique de la vallée de Dodé